Der Kreis Loburg war zwischen 1952 und 1957 ein Landkreis im Bezirk Magdeburg der DDR.

Im Zuge der Verwaltungsreform in der DDR, die am 25. Juli 1952 in Kraft trat, beschloss der Landtag von Sachsen-Anhalt unter anderem die Bildung des Landkreises Loburg als Teil des ebenfalls neugebildeten Bezirks Magdeburg. Dazu wurden 25 Städte und Gemeinden aus dem damaligen Landkreis Burg herausgelöst. Loburg wurde zur Kreisstadt. Zum 20. Juni 1957 wurde der Kreis vermutlich aus ökonomischen Gründen wieder aufgelöst und seine Orte wurden auf die Kreise Burg und Zerbst im Bezirk Magdeburg sowie Brandenburg-Land im Bezirk Potsdam (zwei Gemeinden) aufgeteilt.

Die Stadt Loburg war bereits in den Jahren 1850 bis 1877 Sitz des Landratsamtes des durch die preußische Verwaltungsreform von 1815 gebildeten Landkreises Jerichow I.

Ortsübersicht 

Die Gemeinden, die nicht in den Bezirk Potsdam gewechselt sind, gehören heute alle zu den Städten Gommern, Möckern und Genthin (nur Schopsdorf) im Landkreis Jerichower Land.

Autokennzeichen 
Kfz-Kennzeichen ab 1953: H oder M

Einzelnachweise 

Loburg
Loburg
Loburg
Bezirk Magdeburg
Gegründet 1952
Aufgelöst 1957